Не сошли́сь хара́ктерами: 
 «Не сошлись характерами!» — пьеса А. Н. Островского (1857, опубликована в «Современнике» в 1858-м).
 «Не сошлись характерами» — художественный фильм Н. В. Александровича (СССР, 1989).